Bomar Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bomar Hill (Nebraska)
 Bomar Hill (Tennessee)